Marco Benassi ist der Name folgender Personen:

 Marco Benassi, eigentlicher Name von Benny Benassi (* 1967), italienischer Sänger und DJ
* Marco Benassi (Fußballspieler) (* 1994), italienischer Fußballspieler